Kató Kijomi, japán birkózó
 Kató Kijomi, japán röplabdázó